Gaviota puede referirse a:

 Laridae, ave costera.
 Gaviota, galardón del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar.
 Gaviota, grupo musical costarricense.
 Isla de las Gaviotas (ver)
 Angélica Rivera, exactriz y primera dama mexicana, conocida con el pseudónimo de Gaviota.
 Grupo de Turismo Gaviota S.A, empresa cubana.